Seznam narodnih herojev Jugoslavije.

Glej tudi 

 seznam herojev Sovjetske zveze

Poimenski